Regentschap in Indonesië
 Kebumen (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Kebumen (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kebumen (Kebumen), stad en hoofdplaats van het regentschap Kebumen
 Kebumen (Banyubiru), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kebumen (Tulis), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kebumen (Baturraden), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kebumen (Poncowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kebumen (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kebumen (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Kebumen (Pringsurat), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kebumen (Tersono), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
Station in Indonesië
 Station Kebumen, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java